Nagy Géza (1914–1981) erdélyi művelődésszervező, tanár, műfordító álneve 
 Nagy Bálint (1926/27–1998) sinológus, a Kínai társalgás (1986) és a Kínai nyelvkönyv (1990) szerzője
 Nagy Bálint (1930–2015) növényorvos, a magyar növényvédelmi szakigazgatás és intézményrendszer megteremtője
 Nagy Bálint (1949–2022) építész
 Nagy Bálint (1985) polgármester, országgyűlési képviselő, államtitkár
 Nagy Bálint (1986) filmrendező, operatőr

Jegyzetek